Over alle grænser kan henføre til flere artikler:
 Over alle grænser – en dansk film fra 1958
 Over alle grænser (bog) – en bog af Ole Nydahl fra 2009